Michel Roux (1924-1998) – baritono francese
 Michel Roux (1929-2007) – attore francese
 Michel Roux (1941–2020) – cuoco francese
 Michel Albert Roux (1960) – cuoco anglo-francese